Седьмой сезон американского телесериала «Доктор Хаус», премьера которого состоялась на канале Fox 20 сентября 2010 года, а заключительная серия вышла 23 мая 2011 года, состоит из 23-х эпизодов.

В ролях

Основной состав 
 Хью Лори — доктор Грегори Хаус
 Лиза Эдельштейн — доктор Лиза Кадди
 Омар Эппс — доктор Эрик Форман
 Роберт Шон Леонард — доктор Джеймс Уилсон
 Джесси Спенсер — доктор Роберт Чейз
 Питер Джейкобсон — доктор Крис Тауб
 Оливия Уайлд — доктор Реми «Тринадцатая» Хадли
 Эмбер Тэмблин — доктор Марта М. Мастерс

Второстепенный состав 
 Дженнифер Кристал-Фоли — Рэйчел Тауб
 Кэндис Берген — Арлин Кадди
 Трейси Вилар — сестра Реджина
 Найджел Гиббс — Сэнфорд Уэллс
 Паула Маршалл — Джулия Кадди
 Ноэль Беллингаузен — Эмили
 Брайан Хаски — доктор Риггин
 Каролина Выдра — Доминика Петрова
 Морис Годин — доктор Лоуренс Гурани
 Зена Грей — медсестра Руби
 Рон Перкинс — доктор Рон Симпсон

Приглашённые актёры

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Polite dissent — обзоры эпизодов телесериала «Доктор Хаус» с точки зрения медицины.
 The House M.D. Guide — эпизод-гид телесериала «Доктор Хаус».
 Television Without Pity — критические статьи о всех эпизодах телесериала «Доктор Хаус».
 Гид по сериалу Доктор Хаус — подробное описание эпизодов телесериала «Доктор Хаус».

7
Телесезоны США 2010 года
Телесезоны США 2011 года